Anders Torstensson – allenatore di calcio svedese
 Åsa Torstensson – politica svedese
 Conny Torstensson – ex allenatore ed ex calciatore svedese, attaccante 
 John Torstensson – calciatore svedese, difensore
 Lennart Torstensson – ufficiale e ingegnere militare svedese